C30H48O3 – formula molecolare dell'acido betulinico
C30H48O3 – formula molecolare dell'acido oleanolico
C30H48O3 – formula molecolare dell'acido ursolico

Formule molecolari